wdowy – rodzina pająków z podrzędu Opisthothela
 Wdowy – utwór dramatyczny Sławomira Mrożka 
 Wdowy – film fabularny z 2018 roku w reżyserii Steve’a McQueena

Zobacz też 
 Wdowa